Демократический фронт — название ряда политических партий и коалиций в разных странах.

 «Демократический фронт» — бывшее название украинской партии «Фронт перемен».
  — политическая партия в Боснии и Герцеговине и Федерации Боснии и Герцеговины.
 «Демократический фронт» — правоцентристская коалиция в Черногории.
 Демократический фронт освобождения Палестины — палестинская марксистско-ленинистская политическая и военная организация.
 Единый демократический отечественный фронт — общенациональная организация, объединяющая все партии и общественные организации КНДР.
 Национально-демократический фронт Бодоланда — сепаратистская организация народности бодо в штате Ассам (Индия)
 Народно-демократический фронт (Индонезия) — объединение левых партий Индонезии, существовавшее в 1948 году.
 Революционно-демократический фронт эфиопских народов — коалиция четырёх социалистических партий в Эфиопии.
 Румынский демократический фронт — революционный комитет Тимишоары в декабре 1989 года.
 Социал-демократический фронт — политическая партия в англоязычной части Камеруна.